Leslie Angelina Hendricks Rubio, (Ciudad de México; 24 de mayo de 1978) más conocida como Leslie Hendricks, es una abogada y política mexicana.
Es hija del exgobernador Joaquín Hendricks Díaz y fue candidata a la gubernatura de Quintana Roo en las elecciones estatales de 2022.

Fue diputada Local del Congreso de Quintana Roo por el distrito VII en la XV legislatura, rectora de la Universidad Tecnológica de Cancún de 2008 a 2015 y directora del patronato de DIF en Quintana Roo de 2003 a 2005.

También fue candidata a la Cámara de Diputados por el distrito I de Quintana Roo en 2018.

Referencias 

Nacidos en Ciudad de México
Políticos de Quintana Roo
Miembros del PRI de Quintana Roo